Longworth ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Roosevelt Longworth (1884–1980), amerikanische Schriftstellerin und Salonlöwin
 Ephraim Longworth (1887–1968), englischer Fußballspieler
 Eric Longworth (1918–2008), britischer Schauspieler
 Gay Longworth (* 1970), englische Schriftstellerin
 Helen Longworth (* 1976), britische Schauspielerin
 Joseph Longworth (1813–1883), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Großgrundbesitzer, Kunstsammler und Mäzen
 Mary L. Longworth (* 1963), kanadische Schriftstellerin

 Shelley Longworth, britische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Steve Longworth (1948–2021), englischer Snookerspieler
 Toby Longworth, britischer Schauspieler
 Tom Longworth (1891–1977), anglikanischer Bischof
 William Longworth (1892–1969), australischer Schwimmer, Olympiateilnehmer 1912

Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 Longworth (Minnesota)
 Longworth (Texas)

im Vereinigten Königreich:
 Longworth (Oxfordshire)

in Kanada:
 Longworth (British Columbia)